Kapisi ist der Familienname folgender Personen:
 Bevan Kapisi (* 1981), samoanischer Fußballspieler
 Favesa Kapisi (* 1997), samoanischer Sprinter
 Keone Kapisi (* 1994), samoanischer Fußballspieler

Kapisi bezeichnet ferner:
 Kapiši, zwischen 300 v. Chr. und 900 die Hauptstadt des vorislamischen Staates Kapisa im heutigen Afghanistan